Le Challenge européen est une compétition européenne annuelle de rugby à XV dont l'édition 2003-2004 réunit dix équipes françaises, huit italiennes, six anglaises, deux espagnoles, une irlandaise et une écossaise.

Les formations s'affrontent par matchs aller-retour.

Au , les équipes victorieuses et les 2 meilleurs perdants (ceux qui ont le plus haut point average) sont qualifiés pour les  de finale.

L'US Montauban et l'AS Béziers sont qualifiées en tant que meilleurs perdants.

Phase finale

Annexes

Articles connexes 
 Challenge européen de rugby à XV
 Coupe d'Europe de rugby à XV 2003-2004
 Bouclier européen 2003-2004

Liens externes 
 Site officiel
 Résultats saison 2003-2004

Challenge européen de rugby à XV
Europe M2
Rugby à XV M2